Akademie Hamburg steht für:
 Akademie der Polizei Hamburg 
 Akademie der Wissenschaften in Hamburg
 Akademie für Gemeinwirtschaft in Hamburg
 Akademie für Publizistik in Hamburg
 Akademie Hamburg für Musik und Kultur
 Akademie Hamburger Verkehrswirtschaft
 Albertinen-Akademie Hamburg, Einrichtung des Albertinen-Diakoniewerks
 Akademisches Gymnasium (Hamburg)
 AMD Akademie Mode & Design in Hamburg
 Berufsakademie Hamburg
 Bildkunst-Akademie Hamburg – Berufsfachschule für Illustrationsdesign
 Brand University of Applied Sciences in Hamburg
 Deutsche Phono-Akademie Hamburg
 Europäische Medien- und Business-Akademie in Hamburg
 Evangelische Akademie Hamburg
 Freie Akademie der Künste in Hamburg
 Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg
 Funk und TV Akademie Hamburg GmbH
 Hamburger Akademie für Fernstudien
 Hamburger Singakademie
 Hamburger Technische Kunstschule – Akademie für Gestaltung in Hamburg
 Jerusalem-Akademie Hamburg, Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland
 Joop van den Ende Academy in Hamburg, Musicalschule
 Katholische Akademie Hamburg
 Norddeutsche Akademie für Finanzen und Steuerrecht in Hamburg
 Orchesterakademie Hamburg, Einrichtung der Philharmoniker Hamburg
 Tide Akademie am Bürger- und Ausbildungskanal TIDE in Hamburg
 Werbefachliche Akademie Hamburg
 Wirtschaftsakademie Hamburg

Siehe auch:
 Bildung und Forschung in Hamburg
 Liste der Hochschulen in Hamburg